Perșunari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Perșunari (Cocorăștii Colț), Dorf im Kreis Prahova
 Perșunari (Gura Vadului), Dorf im Kreis Prahova